FAFO steht für

 die Abkürzung für die alte Bezeichnung des FAMA Fachverband der Film- und Musikwirtschaft, Fachverband der Audiovisions- und Filmindustrie Österreichs
 Fafo Research Foundation (norwegisch: Forskningsstiftelsen Fafo), ein norwegisches Forschungsinstitut 
 Akronym für "Fuck around and find out" 
 die Freie Akademie für Osteopathie,   eine Fortbildungsakademie für Osteopathie in Bad Alexandersbad
 FAFO Defense, Einkaufsgemeinschaft für Waffenzubehör 
 der ICAO-Code für den Flughafen von Fort Beaufort, Südafrika

FaFo

 die Abkürzung für Familienforschung
 insbesondere hier auch für FaFo FamilienForschung Baden-Württemberg, eine sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg
 Abkürzung für Fachforum

Fafo

 Fafo, ein Ort in Guinea
 Fafo, ein Song der norwegischen Stoner Rock Band Black Debbath 

Abkürzung